A Szabadon (Killing Your Number) A szökés című amerikai sorozat negyedik évadának utolsó, huszonkettedik része és egyben a sorozat záró epizódja. Összességében a hetvenkilencedik rész.

Cselekmény 

Az epizód kezdetén Michael és Sara arról tanakodnak, hogy mit fognak csinálni, ha ennek az egésznek vége. Közben Mahone hívja őket és értesíti, hogy a bombával valami nincs rendben, mert nem robban. Erre Michael közli Alex-szel, hogy akkor neki kell működésbe léptetnie. Christina feldúltan kérdezi Mahone-t, hogy miért nem működik a Scylla, aki úgy tesz, mintha nem tudná, miről van szó. Erre a nő megparancsolja Downeynak, hogy ölje meg Mahone-t, aki közben megpillantja a bomba biztosító gombját. Mahone-nak sikerül ártalmatlanítania Downeyt és megszöknie Lincolnnal, mielőtt felrobbanna a bomba. A hotelhez épp megérkezik Michael és Sara is. A nő Lincet kórházba vinné, aki azt mondja, hogy az felér a börtönnel. Habár az apartman felrobban, látjuk, hogy Christinát megvédte Downey teste, megmozdul a keze.

Eközben Krantz megölni készül Zsebest, de megcsörren a telefon. Sara telefonja az. Zsebes veszi fel, a hívó fél pedig Sucre. Sucre tudni akarja, hol van Michael és Lincoln. Zsebes azt mondja, hogy az anyjukkal vannak. Van egy ötlete, hol lehetnek, de nem telefonon akarja elmondani. Találkozót beszélnek meg egy óra múlva a parkban. Krantz elküldi Zsebest egy másik emberével. A parkban Zsebes közli Sucréval, hogy csapdába sétált, mert nem egyedül van, ám döbbenten látja, hogy a másik ember már halott. Megpillantja C-Note-ot is, akik elkapják. C-Note felhívja a titokzatos megbízóját, és közli vele, hogy náluk van Sara mobilja, ahonnan egy bizonyos számot hívtak többször is. Csakis Michael lehet az.

Michael arra a megállapításra jut, hogy el kell pusztítaniuk a Scyllát, mert Krantz így is-úgy is meg fogja őket ölni. Hirtelen megcsörren Michael mobilja, a vonal másik oldalán pedig Kellerman van, akiről kiderül, hogy nem halt meg. Egy csoport kiszabadította, akik szintén tönkre akarják tenni a CÉG-et, mint egykoron Michael apja is. Kellerman azt mondja Michaelnek, hogy megfelelő kezekbe kellene juttatnia a Scyllát: délután 5 órakor érkezik egy ENSZ nagykövet, aki átvenné. Michael követeli Kellermantól, hogy állítsa meg Krantzot. Paul beleegyezik, és azt mondja, hogy mihelyst a Scylla biztonságban van, újra tiszta lappal kezdhetnek mindent. Ejtenek minden ellenük felhozott vádat. Michael nem tudja, hihet-e neki. Kellerman azt mondja, hogy a Scylla jobbá tudja tenni a világot. Nem kell, hogy neki higgyen, higgyen az ENSZ embereinek. Linc egyre rosszabbul van.
Ezalatt Krantz és Ralph rájönnek, hogy Zsebest vagy elkapták, vagy megölték. Telefont kapnak, hogy bemérték Linc mobilját. Ralphék a helyszínre mennek. Eközben Sucre és Franklin kikérdezik Zsebest Krantz hollétét illetően, de Theodore nem mond semmit. Fejjel lefelé lógatják, azonban még mindig nem beszél.

A kórházban az FBI ügynökök Self aktáit bogarásszák és látják, hogy Mahone is benne van. Az egyre rosszabb állapotban lévő Self már alig van magánál, de ha nehezen is, írni még tud. Az ügynököknek azonban nem tálal ki semmit. Sara megérkezik a kórházba Mahone kíséretében. Sara besurran egy raktárba gyógyszerekért. Amikor egy ápolónő bemenni készül a raktárba, Mahone kérdezgetni kezdi, ami azonban az FBI-ügynököknek is feltűnik. Lent az autóban Lincoln azt mondja Michaelnek, hogy ha ott kell hagynia, akkor hagyja. Michael határozottan visszautasítja ezt, nem hagyja el, mert a testvére. Linc szerint Christina nem ezt mondta, ám az öccse szerint az anyjuk csak kitalálta ezt, de ha igaz is, az sem változtat semmin. Amikor Sara kilép a raktárból látja, hogy Mahone-t bilincsben viszik el. Visszamegy a kocsihoz, ahol bead Lincnek egy injekciót, amivel kicsit jobban lesz. Michael azt tanácsolja, hogy hagyják most Mahone-t, miután a megfelelő kezekbe juttatták a Scyllát, úgyis szabad lesz ő is. Hirtelen megjelenik Ralph, aki visszaviszi őket a Tábornokhoz, ahol Michael tagadja, hogy náluk lenne a Scylla. Ekkor Krantz bekapcsolja a tévét, és megdöbbenve látják a megkötözött Sofiát, fegyvert fogva rá. Krantz a Scyllát követeli, vagy Sofia meghal. Ezalatt Mahone-t kihallgatják, aki ragaszkodik hozzá, hogy mindannyiukat felültették, de az ügynökök szerint hazudik. Michael és Linc hollétét akarják megtudni. Krantzékhoz közben hirtelen megérkezik az erkélyen keresztül Sucre és C-Note is: Zsebes valószínűleg beszélt. Ralphot agyonlövik, a Tábornokra pedig fegyvert szegeznek. Michael megparancsolja Krantznak, hogy engedjék el Sofiát, aki telefonon fel is hívja a fogvatartókat. A tévén keresztül látják, hogy Sofiát elengedik. Ezután Michael le akarja lőni Krantzot, de Sara és Sucre lebeszélik. Megbilincselik és otthagyják az apartmanban. Michael megkérdezi C-Note-tól, hogy miért bízik meg Kellermanban, aki erre azt feleli, hogy nincs más választásuk. Amint leérnek a kocsijukhoz, megpillantják az érkező rendőröket. Sucre a saját kocsijával el tudja vágni az útjukat, de őt elkapják.

Ezután a raktárba, ahol vannak, megérkezik Christina az embereivel. Már készülne elmenni a nő a Scyllával, amikor a fia, Michael fegyvert fog rá. Egy pillanatig hezitál, de végül meghúzza a ravaszt, de nem sül el a fegyver. Az anyja, mielőtt lelőné, azt mondja, hogy Scofieldként született, de Burrowsként fog meghalni. Hirtelen két lövés dördül: Sara agyonlőtte Christinát, aki pedig eltalálta Michaelt a vállán. Sara elviszi Lincolnt a kórházba, Michael pedig találkozik Kellermannal egy irodaházban. Átadja a Scyllát egy bizonyos Solomon Okellának, aki az ENSZ-től jött, ám az nem működik, mert Michaelnél van egy hiányzó rész. Meg akar győződni róla, hogy Okella megbízható, aki erre el akar menni. A fáradt és meggyötört Michael azt mondja, hogy nem akar többé menekülni. Odaadja a hiányzó darabot is, és a Scylla működik. Okella elégedett, akárcsak Kellerman, aki közli Michaellel, hogy vége van, megcsinálta.

Krantznak sikerül kiszabadítania magát, ám rendőrök érkeznek és letartóztatják. Nem sokkal később Michael, Linc, aki megkapott minden kórházi ellátást, Mahone, Sucre, Sara és C-Note egy asztalnál ülnek Kellermannal, aki átnyújtja nekik az aláírandó papírokat. Aláírják, és végre mindegyikük szabad, akárcsak a szeretteik, akik biztonságban vannak, de még van egy utolsó dolog, amiről dönteniük kell. Zsebes is felmentést akar a segítségéért. Kellerman a többiekre bízza a döntést. Michael és Linc odamennek Zsebeshez, aki a folyosón várakozik. Megbocsátást és kegyelmet kér. Linc azt mondja, hogy szavaztak és kap egy rágógumit a börtönbe visszavezető útra.

Ezek után Michaelt és Sarát láthatjuk, akik a parton sétálnak. Michael azt mondja, hogy a legjobb apa szeretne lenni. Mindketten nagyon boldogok. Ám hirtelen Michaelnek újabb orrvérzése támad. Ez csak egyet jelenthet. Michael azt mondja, jól van. Megölelik egymást, de látjuk, amint Sara sírni kezd.

A következő jelenetben négy évvel később vagyunk. Először Mahone-t láthatjuk, amint képeslapot küld Pamnek, majd pedig kéz a kézben elsétál újdonsült barátnőjével, Felicia Langgal. Chicagóban, a boldog Sucre a kislányával játszik, és azt mondja neki, hogy két napon belül visszajön. C-Note-nak új munkája van és élvezi a szabad életet. Közép-Amerikában Linc és Sofia boldogan élnek, LJ iskolában van. Búcsúzkodnak, megölelik egymást. Egy chicagói szanatóriumban az agyhalott Don Selfet látjuk, aki néz kifele az ablakon, közben pedig csorog a nyála. A halálsoron Krantz tábornokot készülnek kivégezi a villamosszékben. A férfi utolsó szavai: 'Semper, paratus.'

Washingtonban Kellerman képviselő lett, akit a sajtó szeret, ám a tömegből hirtelen előlép az egykori társának, Danny Hale-nek az özvegye, aki szembeköpi a sok ember és fényképező láttára. Kellerman beszáll az autójába, és látni, hogy megviseli a dolog. Zsebest pedig a Fox Riverben láthatjuk újra, amint meghallja, hogy az egyik rab a negativitás fogságáról beszél. A férfi egy könyvet tart a kezében a GATE vállalatról. Visszaemlékezve arra az életre, amit az a cég adhatott volna neki, Zsebes megparancsolja a férfinak, hogy soha többet nem akarja azt a könyvet látni. A többi elítélt fél Zsebestől, újra ő a rabok vezetője a börtönben, és láthatjuk, hogy újra fogják a zsebét, mint annak idején.

Egy utcai vásáron Közép-Amerikában Sarát látjuk, akinek egy sebhely van a jobb vállán, és épp virágot vesz. Michaelnek mondja, hogy ideje menni. Michael azonban a kisfia, Michael Jr. Azt mondja neki, hogy menniük kell meglátogatni aput. Az epizód és a sorozat végén Sara, Michael Jr., Lincoln, Sucre és Mahone egy temetőbe mennek. A kisfiú ráteszi a virágokat egy sírkőre, amin Lincoln egy origami darut helyez el. Mindegyikük megemlékezik és lerója tiszteletét. Ahogy elmennek a sírkő mellett, az utolsó jelenetben a sírkövet látjuk, az alábbi felirattal:

Michael J. Scofield

1974. augusztus 10. – 2005. április 11.

Férj, apa, testvér, nagybácsi, barát

’Légy te a változás, amit a világban látni akarsz.’ (ez utóbbi egy Mahátma Gandhitól való idézet)

Érdekesség 

Az utolsó képsorok alatt a Spiritualized 'Lay it down slow' című száma hallható.

A szökés epizódjai